Зигфрид Бернфельд (7 мая 1892 года, Львов — 2 апреля 1953 года, Сан-Франциско) —  австрийский психолог, психоаналитик, один из пионеров так называемого «нового обучения».

Биография 

Студентом стал членом психоаналитического движения, был одним из первых членов Венского психоаналитического общества. С 1922 по 1925 годы практиковал психоанализ в Вене, с 1925 по 1932 годы — в Берлинском психоаналитическом институте. Вернулся в Вену, а позже в Ментону, где жил до 1936 года. Затем окончательно эмигрировал в США, где поселился в Сан-Франциско.

Бернфельд известен благодаря исследованиям связей между психоанализом и теорией обучения, роли образования, вопросов общественных изменений и неравенств. Был одним из первых сторонников «фрейдомарксизма», развивал теории, касающиеся связей психоанализа с социализмом. В 1917 — 1921 годах руководил Zionistischen Zentralrat für West-Österreich, с 1919 года возглавлял Kinderheim Baumgarten (организацию, которая занималась бездомными еврейскими детьми с территории Польши).

Бернфельд является автором труда на тему психологии новорождённого «Psychologie des Säuglings», в 1925 году опубликовал свою теорию образования в труде «Sisyphos».

Зигфрид Бернфельд умер 2 апреля 1953 года в городе Сан-Франциско.

Примечания

Библиография 
 International Dictionary of Psychoanalysis. Alain de Mijolla (red.) s. 168–170 ISBN 0-02-865994-5

Психологи Австрии
Психиатры по алфавиту
Психоаналитики Австрии
Психиатры Австрии
Педагоги Австрии
Социалисты Австрии
Родившиеся во Львове